Prantner ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Prantner, Bürgermeister von Wien
 Christoph Prantner (* 1971), österreichischer Journalist
 Gert Prantner (* 1940), deutscher Hotelier
 Max Prantner (* 2000), italienischer Handball- und Beachhandballspieler
 Robert Prantner (1931–2010), österreichischer Theologe, Gesellschaftsethiker und Publizist
 Thomas Prantner (* 1964), österreichischer Journalist

Siehe auch:
 Prandtner
 Brantner